Dendraster är ett släkte av sjöborrar. Dendraster ingår i familjen Dendrasteridae. 

Dendraster är enda släktet i familjen Dendrasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöborrar
Dendraster